Ники́та Зве́рев:
 Зверев, Никита Андреевич (род. 1994) — российский баскетболист, центровой.
 Зверев, Никита Вячеславович (род. 1973) — российский актёр театра и кино.